Polski Związek Alpinizmu
 PZA Loara
 pirazynamid